Seks niepełnosprawnych – dziedzina życia codziennego zajmująca się życiem seksualnym i intymnym osób niepełnosprawnych, np. kalectwo (po urazach rdzenia kręgowego), niepełnosprawność intelektualna.

Seks jest tematem ważnym dla niepełnosprawnych zarówno somatycznie jak i intelektualnie, stanowi jedną z podstawowych potrzeb człowieka, której zaspokajanie wiąże się z dobrostanem i kondycją psychiczną.

Postuluje się wprowadzenie szeroko zakrojonej edukacji seksualnej osób z niepełnosprawnościami.

Materiały dokumentalne 
 W 2005 do Oskara został nominowany film dokumentalny Murderball – gra o życie (oryg. tytuł Murderball – mordercza piłka), poświęcony zawodnikom amerykańskiej drużyny narodowej w rugby na wózkach. Film ten zawiera sceny otwarcie dyskutujące seksualność osób z tetraplegią i pozycje seksualne oraz ich adaptację.

 Sexuality Reborn (Odzyskana seksualność) jest filmowym materiałem szkoleniowym dla osób niepełnosprawnych opracowanym przez lekarzy z Instytutu Kesslera (ang. Kessler Institute). Narrację filmu prowadzi aktor i tancerz Ben Vereen. Sceny z tego filmu są użyte w filmie "Murderball".

Przypisy

Bibliografia 
 Zbigniew Lew-Starowicz, 1999, Życie intymne niepełnosprawnych, wydawnictwo Serwus.
 Sexuality Reborn, video, Marca Sipski oraz Craig Alexander, Kessler Institute for Rehabilitation.
 Enabling Romance: A guide to Love, Sex, and Relationships for the Disabled (and the People Who Care About Them), Ken Kroll, Erica Levy Kline, Woodbine House, 1995; 800/843–7323.

Niepełnosprawność
Profilaktyka społeczna
Seksualność człowieka